Бортне́ (), Ба́ртне () — село в Польше, находится на территории гмины Сенкова Горлицкого повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается вблизи от польско-словацкой границы. Село находится в 11 км от административного центра гмины – города Сенкова, в 16 км от административного центра повята – Горлице (, Горлицы) и в 115 км от центра воеводства – города Краков.

История 
Впервые село упоминается в 1629 году. В XIX веке в селе действовали мастерские, которые занимались производством каменных придорожных крестов и надгробий. В селе родился Стефан Шкурат, взявший себе шляхетское имя по месту происхождения «Бортнянский» и который был отцом известного композитора Дмитрия Бортнянского.

Во время Первой мировой войны возле села проходила горлицкая операция, о которой свидетельствует близлежащее кладбище, относящееся к так называемым западногалицийским кладбищам.

Население 
В настоящее время население села состоит из поляков и лемков. До окончания Второй мировой войны в селе большинство населения составляли лемки, которые во время Тылявского раскола перешли в православие. После Второй мировой войны часть лемков депортировали в СССР, а другую часть во время операции «Висла» переселили в западную часть Польши. В 1956 году высланные в СССР лемки вернулись на родину.

Достопримечательности 
 Церковь святых святых Космы и Дамиана. Охраняемый памятник архитектуры. В настоящее время является филиалом музея шляхетских родов Карвацианов и Гладышев в Горлице.
 Церковь святых Космы и Дамиана, построенная в 1928 году. Охраняемый памятник архитектуры;
 Кладбище жертв холерной эпидемии 1873 года;
 Воинское кладбище времён Первой мировой войны.
 Каменный амбар первой половины XIX века с коллекцией каменных изделий;
 Каменные кресты 1918 года производства.

Примечания

Источник

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. „Dziennik Ustaw”. Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  
 История села 

Населённые пункты Горлицкого повета